Chess Creek heißen folgende Flüsse:
Chess Creek (Queensland), Nebenfluss des Auburn River im Nordosten Australiens
Chess Creek (Rapid Lightning Creek) im US-Bundesstaat Idaho, fließt über Rapid Lightning- und Flume Creek in den Pack River, einen Nebenfluss des Pend Oreille River